Сан Раул има више значења:

 Сан Раул (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Раул (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику